
Termin -{TR1}- ima više značenja.
 TAS1R1, ćelijski receptor
 -{Tomb Raider}-, prva video igra iz -{Tomb Raider}- serije